The Blister Exists é uma canção do grupo americano de nu metal/ metal alternativo Slipknot. A canção foi incluída no álbum Vol. 3: (The Subliminal Verses), de 2005, e foi lançado também um single em 2007. Nesta canção é ouvido um solo de bateria da canção.Tocado pelo baterista Joey Jordison e pelos percussionistas Chris Fehn e Shawn Crahan 
Uma música bem atrativa para os fãs de percussão,pois ao invés de sustentar a música com um solo de guitarra,a música conta com um longo solo de caixas de bateria. Single do álbum Vol.3 The Subliminal Verses. Na opinião de críticos e dos integrantes,é de longe uma das melhores crias da banda.

Singles de 2007